Klüglein ist der Name nachfolgender Personen:

 Erwin Klüglein (1936–2020), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht a. D.
 Haide Klüglein (1939–2020), deutsche Schwimmerin